Landrace pode se referir à:

 Landrace, variedade regional de animal doméstico.
 Landrace (suíno), raça de porco

Desambiguação